El Romaní és una masia del terme municipal del Figueró, al Vallès Oriental.

Està situada en el sector de ponent del terme, a ponent del Castell de Montmany, al nord-oest de la Caseta Blanca i al nord de Cal Pèl-roig i del Club de Tennis Montmany. S'hi arriba pel Camí del Romaní des de la carretera BV-1489, justament pel camí que mena en primer lloc al club de tennis.

La masia ha patit nombroses reformes al llarg del , ja que l'estructura original es trobava en força mal estat. Les primeres referències escrites es remunten als diversos fogatge des del 1497.

Referències

Enllaços externs 
 El Romaní en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Romaní